Skrøbelev (parochie)
 Skrøbelev (plaats)